Ungheni ist der Name mehrerer Orte 
 in Rumänien:
 Ungheni (Mureș), Stadt im Kreis Mureș
 Ungheni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Ungheni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Ungheni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț

 in der Republik Moldau:
 Ungheni (Republik Moldau), Stadt im Westen des Landes
 Rajon Ungheni, Verwaltungseinheit